

Села:
 Кропивня — Вінницька область, Шаргородський район
 Кропивня — Житомирська область, Новоборівська селищна громада
 Кропивня — Житомирська область, Коростенський район
 Кропивня — Житомирська область, Коростишівська міська громада
 Кропивня — Житомирська область, Звягельський район
 Кропивня — Київська область, Іванківський район

Річки:
 Кропивня — річка в межах Малинського району Житомирської області та Іванківського району Київської області, права притока Жереви
 Кропивня — річка в межах Звягельського району Житомирської області, права притока Церему
 Кропивня — річка в межах Іванківського району Київської області, права притока Вересні
 Кропивня — річка в межах Коростишівського району Житомирської області, ліва притока Дубовця
 Кропивня — річка в межах Іванківського району Київської області, ліва притока Тетерева

Кропивня () — село, Мінська область, Березинський район

Див. також 
 Кропивна